Mike Kalambay, né le 21 avril  à Kinshasa, est un musicien, auteur et compositeur congolais (RDC), pasteur responsable de l’église « Dans sa présence ministries ».

Biographie 

Mike Kalambay est le fils de Joseph Kabamuanishi et de Monique Ngola. Il est originaire de la province du Kasaï oriental.

2013, il se marie avec Penielle Nsamba. Ils ont deux enfants. Ils divorcent en 2020, à la suite des accusations de violences conjugales portées par Penielle Nsamba. Elle le qualifie alors d'.

Musique 
Mike Kalambay fait ses premiers pas dans la foi chrétienne à l'âge de  et il sera admis juste après à la chorale de l'ECODIM (Ecole de Dimanche). Il sera baptisé pendant cette même période (soit en 1994) par l'apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya, père de Moise Mbiye, de l'église Cité Béthel de Kinshasa. Plus tard, il rejoint le groupe Les Étoiles de louange en tant que chanteur.

Il sera connu du public congolais pour la toute première fois, aux côtés du frère Thomas Lokofe, lorsque ce dernier sort ses deux albums : « Nzambe na Eliya » (Avec Kalux Kalongi) et « Je lève mes yeux » tout début le groupe Narcisse de Saron et Par la suite il rejoint le groupe Les Étoiles de louange. Mike Kalambay sort son tout premier album solo en 2005.

Ministère pastoral 

En 2016, il décide de quitter l’église cité Bethel qui a bercé son enfance dans la foi et dans la musique pour ensuite devenir pasteur visionnaire de l’église Dans ta présence dans la ville de Kinshasa.

Discographie

Albums et maxi-singles 
 2005 : Jésus mon tout
 2006 : 1 jour...
 2008 : Dans ta présence, vol. 1
 2012 : Dans ta présence, vol. 2
 2016 : Je suis une étoile
 2018 : Kumama
 2019 : Mon Avocat

Collaborations 
 2019 : Tu es là ft Moise Mbiye.
 2014 : Ngolu Nayo ft Moise Mbiye.
 2017 : J'ai raison ft Michel Bakenda

Concerts 

 2006 : Concert à la FIKIN
 2009 : Méga Célébration à Lubumbashi
 2009 : Méga Célébration à Kinshasa
 2012 : Live Acoustique "Dans Ta Présence" au GHK
 2016 : Maximum Célébration à Lubumbashi

Récompenses 
 2008 : Ndule Awards ; Meilleur artiste Chrétien.
 2019 : Meilleur Chantre du Réveil au Congo-Kinshasa.

Références

Lire aussi 
 Moise Mbiye
 Benedict Bamanya
 Lord Lombo

Chanteur congolais (RDC)
Chanteur de gospel
Chanteur chrétien évangélique
Pasteur pentecôtiste
Naissance à Kinshasa
Naissance en avril 1987